Two's Company, Three's a Crowd – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Two's Company, Three's a Crowd – cortometraggio del 1913 diretto da Ralph Ince